San Alberto steht für:
 San Alberto (Misiones), Ort in Argentinien
 San Alberto (Cesar), Gemeinde in Kolumbien
 San Alberto (Paraguay), Ort in Paraguay
 San Alberto (Málaga), Stadtteil in Málaga, Spanien
 Departamento San Alberto, Verwaltungseinheit der Provinz Córdoba, Argentinien
 San Alberto (Tarija), Ortschaft in Bolivien